Список советских воинских частей и соединений, потерявших свои знамёна в Великой Отечественной войне включает формирования РККА и НКВД ВС СССР, утратившие свои боевые знамёна в Великой Отечественной войне. 

В Великой Отечественной войне воинская часть имела своё боевое знамя, в соответствии с Положением о революционных Красных знамёнах частей РККА от 11 июня 1926 года (заменено Положением о Красном знамени воинских частей Красной Армии от 21 декабря 1942 года). Знамя обычно представляло собой прямоугольное красное полотнище с гербом СССР и названием воинской части (соединения) на лицевой стороне. Согласно постановлению, знамя должно было находиться вместе с частью (соединением) на поле боя. Потеря знамени «вследствие малодушия» каралась военным трибуналом и расформированием его. Неоднократно знамёна спасались ценой жизни или укрывались для предотвращения их захвата противником. Однако в первые месяцы после вторжения Германии и их союзников в СССР немцы захватили десятки советских полковых и дивизионных знамён. Некоторые другие нашлись в ходе войны или были заменены на новые.

Отдельные батальоны

Полки

Дивизии

Примечания 

Военные флаги
Воинские формирования СССР
советских воинских частей
Вооружённые силы СССР во время Великой Отечественной войны